
La prima stagione della serie televisiva Peacemaker è stata distribuita in esclusiva, negli Stati Uniti, sulla piattaforma streaming HBO Max dal 13 gennaio 2022, con la pubblicazione dei primi tre episodi della serie. I restanti cinque sono stati distribuiti settimanalmente fino al 17 febbraio.

In Italia è stata pubblicata interamente il 21 dicembre 2022 su TIMvision.

Altro giro, altra corsa 
 Titolo originale: A Whole New Whirled
 Diretto da: James Gunn
 Scritto da: James Gunn

Trama 
Cinque mesi dopo le vicende di Corto Maltese, il vigilante pacifista Christopher "Chris" Smith, noto  come Peacemaker, si riprende dalle ferite riportate nello scontro con Bloodsport nell'ospedale della sua città natale Evergreen.  

Tornato alla sua roulotte, Chris apprende di aver ricevuto alcune chiamate da suo padre Auggie durante la sua assenza e ascolta alcuni deliranti messaggi lasciati dal folle giustiziere Vigilante, suo collega occasionale in alcune pattuglie da supereroe. Subito dopo  subisce un'imboscata dagli agenti A.R.G.U.S. Clemson Murn, Leota Adebayo, Emilia Harcourt e John Economos, che gli rivelano che Amanda Waller ha deciso di reclutarlo nella loro Task Force per portare a termine un'operazione nota come "Progetto Butterfly". Pur con estrema riluttanza Chris è costretto ad accettare, pena il ritorno in prigione o la morte per mano della bomba inserita nel suo cranio a seguito della sua missione con la Task Force X.

Chris si reca da suo padre August Smith per ottenere un nuovo equipaggiamento e per recuperare la sua aquila domestica Eagly. Auggie, un ex supercriminale ormai in pensione, è un suprematista bianco e ha un rapporto estremamente conflittuale con il figlio, a cui costruisce degli speciali elmetti dotati di poteri particolari solo per fargli uccidere le minoranze etniche, cosa che mette a disagio Peacemaker. 

Contemporaneamente al covo della squadra Harcourt e Economos rivelano alla novellina Adebayo di essere stati inseriti nella squadra come punizione per aver aiutato la Suicide Squad contro Starro Il Conquistatore e la mettono in guardia sui tradimenti che Waller è capace di fare verso i suoi stessi sottoposti.

Alla sera il gruppo ha un primo briefing in cui Peacemaker scopre che il loro primo obbiettivo è un senatore degli Stati Uniti. Al termine della riunione Chris stringe amicizia con Adebayo e segue Harcourt in un bar provando a flirtare con lei, ma dopo essere stato respinto decide di passare la serata con Annie Sterphausen, una cliente del bar con cui ha un rapporto sessuale. La donna tuttavia si rivela essere una delle misteriose farfalle a cui la squadra dà la caccia: dopo uno scontro brutale Chris riesce ad ucciderla con uno dei propri elmetti, ma sente in lontananza le sirene della polizia che si avvicinano al luogo.

Nell'appartamento che condivide con la moglie Keya, Adebayo viene incaricata da Amanda Waller, in realtà sua madre, di prelevare un diario creato da un falsario necessario per una sua missione personale.

Migliori amici per mai 
 Titolo originale: Best Friends, For Never
 Diretto da: James Gunn
 Scritto da: James Gunn

Trama 
Grazie al supporto di Adebayo e di Harcourt Peacemaker riesce a fuggire dall'appartamento di Sterphausen, sfuggendo ai poliziotti guidati dai detective Sophie Song e Larry "Fitz" Fitzgibbon. Informato della situazione, Murn incarica Economos di sostituire le impronte digitali di Chris e la targa della sua auto con quelle di qualcun altro e il tecnico sceglie di incastrare Auggie, suscitando però l'ira del leader del gruppo.

Mentre i membri del team si accusano a vicenda di aver informato il nemico, Peacemaker risolve la situazione rivelando di aver accidentalmente fatto leggere a Sterphausen il fascicolo sul progetto Butterfly, aumentando il disprezzo degli altri nei suoi confronti. Murn è così costretto ad incaricare Adebayo di corrompere i coniugi Calcaterra, presi in ostaggio da Peacemaker nella fuga dall'appartamento, al fine di fargli testimoniare il falso. Grazie alle finte prove Song e Fitzgibbon possono arrestare Auggie per l'omicidio, suscitando la gioia del suo vicinato.

Tornato nella sua roulotte, Chris scoppia a piangere ripensando alla morte di Rick Flag e si rende conto che il colonnello aveva ragione a disprezzarlo, essendo un uomo scontroso incapace di farsi amici. Poco dopo alla roulotte arriva Vigilante, che tenta goffamente di consolare l'amico definendo quelli come loro "assassini nati". I due giustizieri si sfogano sparando in un bosco a dei bersagli e consumando un rapporto a tre con Amber Calcaterra, ma dopo aver fumato dell'erba Chris scopre che Sterphausen era in possesso di una minuscola astronave, intuendo così che le farfalle hanno origine aliena.

Portato in prigione da Song, Auggie viene inneggiato dagli altri detenuti ariani, che lo chiamano con il suo nome da supercriminale Drago Bianco.

Goff deve morire 
 Titolo originale: Better Goff Dead
 Diretto da: James Gunn
 Scritto da: James Gunn

Trama 
Dopo un incontro surreale con Vigilante la squadra si reca verso la residenza del loro primo obbiettivo, il senatore degli Stati Uniti Royland Goff, informando Chris che dovrà stare attento ad una delle sue guardie del corpo, l'artista marziale Judomaster, e che sarà costretto ad uccidere la famiglia del senatore se sarà necessario. Mentre Murn, Economos e Adebayo rimangono appostati nel furgone per monitorare la situazione, Peacemaker e Harcourt si appostano con un fucile da cecchino nel giardino della villa del senatore. Qui i due hanno modo di rompere il ghiaccio per la prima volta, parlando dei loro rapporti difficili con i rispettivi padri.

Dopo essere stati raggiunti da Vigilante, che rivela di aver seguito la squadra fin da Evergreen, Harcourt e Peacemaker scoprono con orrore che l'intera famiglia Goff è composta da farfalle. Murn incarica Peacemaker di ucciderli, ma Chris non ha il coraggio di colpire i figli del senatore e pertanto viene sostituito da Vigilante, che stermina a sangue freddo la moglie di Goff e i loro bambini. Prima di poter eliminare anche il senatore il trio viene attaccato da Judomaster, che li sconfigge e porta Peacemaker e Vigilante dentro casa Goff.

Con l'aiuto di Adebayo, Harcourt è costretta ad uccidere l'altra guardia del corpo di Goff prima di entrare nella villa insieme a Murn. Il senatore nel frattempo smaschera Vigilante, che si rivela essere l'amico d'infanzia di Chris Adrian Chase, e lo tortura brutalmente per estorcere a Chris informazioni sui suoi mandanti. Nel frattempo Judomaster fa per allontanarsi dalla villa per informare le altre farfalle di quanto avvenuto, ma viene sconfitto da Economos che dopo averlo investito lo tramortisce con una sbarra di ferro. 

Utilizzando un esplosivo sperimentale, Murn riesce a creare un varco nel covo di Goff, ma rimane coinvolto nell'esplosione uscendone illeso. Grazie a questa distrazione Peacemaker si libera e dopo un combattimento con Goff riesce apparentemente ad ucciderlo sparandogli in faccia. Dopo aver liberato Adrian tuttavia nota con orrore una creatura simile ad un insetto uscire dal cadavere del senatore, facendogli capire la vera natura delle farfalle. Sul computer della squadra nel frattempo viene mostrato come le farfalle siano una realtà sparsa in tutto il mondo.

La strada meno battuta 
 Titolo originale: The Choad Less Traveled
 Diretto da: Jody Hill
 Scritto da: James Gunn

Trama 
Tornati al quartier generale dopo l'omicidio di Goff, i componenti della squadra, a cui si è stabilmente aggiunto Vigilante, sono divisi dagli ultimi avvenimenti: Harcourt e Leota hanno una discussione sulla morte della guardia del corpo di Goff mentre Murn rimprovera Peacemaker per la sua esitazione ad uccidere i figli del senatore, ricordandogli il suo credo di essere disposto ad uccidere chiunque per la causa della pace. Economos nel frattempo si prende cura di Judomaster, catturato dalla squadra per essere interrogato sulle farfalle.

Chris e Adrian si recano a casa di Auggie per prelevare nuovi elmetti e litigano per il fatto che Peacemaker ha permesso a Goff di torturare l'amico. Una volta all'esterno Chris scopre da un vicino che Auggie è stato arrestato al suo posto e nonostante i pareri contrari di Murn e Adebayo si reca in prigione per raccontare tutto al padre. Questo porta alla rottura definitiva tra i due e Auggie minaccia di spifferare ai detective la responsabilità di suo figlio. 

Riconoscendo Adrian come Vigilante, Adebayo prova a convincerlo che il modo migliore per aiutare Chris sia sbarazzarsi di suo padre per liberarlo dalla sua influenza. Adrian escogita così un piano per uccidere Auggie, sfondando una finestra della stazione di polizia di Evergreen e facendosi arrestare. Una volta portato in prigione egli si avvicina al gruppo degli ariani e li provoca per scatenare una rissa mortale, ma Auggie si accorge del suo piano e fa in modo di non rimanere coinvolto nello scontro. A peggiorare la situazione l'ex supercriminale si convince dalle parole di Adrian che Chris voglia ucciderlo, portandolo a richiedere un incontro con Song e Fitzgibbon. Quella sera Adrian viene invece liberato da Harcourt, confessandole di aver peggiorato la situazione.

Nel frattempo Judomaster riesce a liberarsi e pesta brutalmente Economos poco prima dell'arrivo di Adebayo e Peacemaker, con cui ingaggia uno scontro alla pari. Durante il duello tuttavia l'artista marziale prova a spiegare la vera motivazione delle farfalle al suo avversario, ma prima di poterlo fare viene colpito al petto da Adebayo e mandato in coma. Mentre Murn rimprovera i suoi sottoposti per gli ultimi avvenimenti, un sempre più dubbioso Peacemaker torna alla sua roulotte dove ritrova Eagly e la farfalla presente nel cadavere di Goff, che ha deciso di tenere come animale domestico ad insaputa degli altri.

Dopo aver sentito Adebayo parlare del suo passato, Chris chiede ad Harcourt cosa è scritto nel suo fascicolo e la collega gli parla dei suoi rapporti burrascosi col padre e della morte misteriosa di suo fratello Keith, che a quanto pare lo avrebbero segnato indelebilmente. Tornato alla sua roulotte, Chris passa la serata ballando e fumando marijuana per superare lo stress degli ultimi avvenimenti e in quest'occasione ripensa alle sue vittime che più lo hanno segnato, ovvero il primo uomo che fu costretto ad uccidere per ordine di suo padre, Rick Flag e suo fratello Keith.

Trovando una connessione tra Annie Sterphausen e Goff, Adebayo avvisa Murn che a sua insaputa è in realtà una farfalla.

Super gorilla 
 Titolo originale: Monkey Dory
 Diretto da: Rosemary Rodriguez
 Scritto da: James Gunn

Trama 
Al quartier generale Murn spiega a Peacemaker e Vigilante che le farfalle sono delle creature aliene che si infiltrano dagli orifizi per uccidere le altre forme di vita e prendere il controllo del loro corpo e delle loro memorie. Dopo che Murn ha portato alla luce il problema a seguito di indagini private, Waller ha quindi autorizzato un indagine non ufficiale spostando fondi di altre operazioni per creare il progetto Butterfly. La spiegazione viene tuttavia interrotta dall'ennesimo litigio tra Economos e Peacemaker, furente con il collega per aver incastrato suo padre.

Il gruppo parte quindi alla volta della compagnia di imbottigliamento Glen Tai, in cui lavorava Annie Sterphausen e a cui era legato Goff. Mentre Economos resta di guardia, gli altri si dividono in due gruppi e  Vigilante e Harcourt scoprono che nella fabbrica viene prodotto il misterioso liquido ambrato di cui si nutrono le farfalle. Adebayo e Peacemaker scoprono invece che tutti gli operai sono in realtà alieni sotto copertura e provvedono ad eliminarli, ma insieme ai compagni cadono in un imboscata del guardiano della fabbrica, una farfalla che ha preso possesso del gorilla Charlie. La squadra viene rapidamente sconfitta, ma prima che Charlie possa uccidere Chris interviene Economos che sventra il nemico con una motosega, guadagnandosi il rispetto degli altri. Il gruppo completa così la missione e può tornare alla base ascoltando la canzone preferita di Economos e Chris, 11th Street Kids degli Hanoi Rocks.

Nel frattempo Murn riceve la visita di Caspar Locke, un sinistro mercenario di sua conoscenza assoldato da Waller per mantenere Auggie dietro alle sbarre. Questi sostituisce il capitano della polizia locale e chiude le indagini di Song, che era riuscita nel frattempo a collegare le impronte dell'omicidio Sterphausen a Peacemaker grazie ad una soffiata di suo padre e aveva risentito i testimoni scoprendo che erano stati corrotti. Non volendo mollare la pista, la poliziotta si reca insieme a Fitzgibbon da un suo zio giudice per scavalcare Locke e risolvere la faccenda.

La squadra ottiene da Murn la serata libera dopo il successo della missione e Harcourt crea un gruppo WhatsApp ribattezzando il gruppo 11th Street Kids. Chris porta Adebayo nella sua roulotte per festeggiare insieme e le mostra la foto di Keith e un ritaglio di giornale sulla sua prima azione da supereroe, l'arresto del supercriminale Kite Man. Adebayo esorta quindi l'amico ad essere più sè stesso e di non nascondersi dietro alla maschera di Peacemaker. Tuttavia, quando Chris si distrae Adebayo è costretta a malincuore ad eseguire la missione affidatale da Waller nascondendo un finto diario nella roulotte.

Tornata al quartier generale della squadra, Adebayo indossa l'elmetto con la visione ai raggi X di Peacemaker e scopre con orrore che Murn è una farfalla, venendo immediatamente inseguita e catturata prima di poter scappare.

La confessione 
 Titolo originale: Murn After Reading
 Diretto da: James Gunn
 Scritto da: James Gunn

Trama 
Murn rassicura Adebayo promettendole di non farle del male e i due vengono raggiunti da Harcourt, che conferma di aver intuito insieme ad Economos la vera natura del loro leader dopo essere sopravvissuto all'esplosione nella villa di Goff. "Murn" rivela quindi di essere una farfalla di nome Ik Nobe Llok e di aver disertato dalla sua specie per i loro metodi privi di scrupoli. Racconta inoltre che la farfalla trovata nel corpo di Goff è in realtà la regina della specie Eak Stack Ik Ik e che il vero obbiettivo della squadra è quello di uccidere "la mucca", una creatura aliena che rifornisce le farfalle del loro liquido ambrato, unica fonte di cibo che può sostenerle.

Il giorno dopo Auggie viene liberato di prigione da Song e Fitzgibbon, che organizzano le forze di polizia per arrestare Peacemaker. Quest'ultimo dopo aver visitato la classe della figlia del suo amico Jamil torna alla sua roulotte insieme ad Adrian, dove scopre che Eak Stack Ik Ik vuole comunicare con lui disegnando il simbolo della pace su un barattolo. I due tuttavia vengono interrotti dai poliziotti e sono costretti a scappare insieme ad Eagly, ma durante la fuga Vigilante fa cadere il barattolo con all'interno la farfalla, che ne approfitta per uccidere Song e prendere il controllo del suo corpo. Peacemaker, Vigilante ed Eagly riescono invece a fuggire grazie al provvidenziale intervento di Caspar Locke, che recupera il finto diario di Peacemaker nella sua roulotte.

Riunitosi con gli altri componenti del gruppo, Chris si rende conto che i suoi amici gli nascondono qualcosa e se ne rammarica, mentre Economos informa il gruppo di essere riuscito ad identificare la base delle farfalle nel Coverdale Ranch, ipotizzando che la mucca sia nascosta lì. Alla sera, Eak Stack Ik Ik nel corpo di Song guida un esercito di farfalle da tutto il mondo per assaltare la stazione di polizia, uccidendo Fitzgibbon, Locke e la maggior parte dei poliziotti e dei detenuti di Evergreen prendendo il possesso dei loro corpi. Contemporaneamente Auggie decide di uccidere il figlio e dopo aver rifondato l'Impero Ariano torna ad indossare i panni di Drago Bianco, venendo acclamato dai suoi seguaci.

Rimasto solo con Harcourt, Chris rivela all'amica di non voler più uccidere nessun essere umano dopo la morte di Flag e si mette a suonare per esprimere il proprio nuovo stato d'animo. I due tuttavia fanno insieme a Vigilante una sconvolgente scoperta: in TV le farfalle che controllano i poliziotti mostrano il finto diario, che si rivela essere una finta confessione fatta scrivere da Waller per incastrare Peacemaker di ogni delitto commesso dalla squadra, e "Locke" nomina ufficialmente il vigilante un pericolo pubblico.

La lotta continua 
 Titolo originale: Stop Dragon My Heart Around
 Diretto da: Brad Anderson
 Scritto da: James Gunn

Trama 
In un flashback il giovane Chris e il fratello maggiore Keith sono costretti da Auggie a combattere un match di pugilato per il suo giro di scommesse clandestine. Durante l'incontro Chris viene esortato dal padre a colpire più forte, ma in questo modo finisce per far sbattere la testa di Keith contro un masso provocandogli un trauma cranico. Quest'evento incrina il rapporto tra Auggie e Chris e traumatizzerá per sempre il ragazzo, spingendolo a dedicare la propria vita alla causa della pace per redimersi e superare il senso di colpa.

Nel presente Chris rinnega Adebayo e il resto della squadra per averlo manipolato tutto il tempo e parte insieme a Vigilante, Eagly ed un riluttante Economos per uccidere la mucca una volta per tutte, senza accorgersi che Judomaster è riuscito a scappare ed ha rubato la macchina a due ragazzi.

Harcourt si reca nel motel in cui alloggiano i membri del team e affronta Adebayo per aver tradito Peacemaker, scoprendo che è la figlia di Amanda Waller e che è stata spinta a prendere parte alla missione sfruttando un suo momento di difficoltà economica. In quel momento però le farfalle riescono ad arrivare al motel grazie ai ricordi di Caspar Locke e Ik Nobe Llok esorta le colleghe ad uccidere la mucca prima di sacrificarsi attirando su di sé i nemici: dopo che il corpo di Murn viene crivellato di colpi da Eak Stack Ik Ik nel corpo di Song, la farfalla prova a volare via venendo immediatamente schiacciata dalla regina, che priva così i suoi avversari del loro asso nella manica. Una volta andate via le farfalle Harcourt e Adebayo assistono impotenti alla morte del loro amico poco prima di subire l'attacco di Judomaster, che riescono a sconfiggere lavorando insieme.

Nel frattempo i ragazzi vengono attaccati da Drago Bianco e dai componenti dell'Impero Ariano e Vigilante rimane indietro per permettere ai suoi amici di scappare. Chris ed Economos capiscono che i nemici riescono a rintracciarlo grazie al segnalatore nell'elmetto di Peacemaker  e se ne sbarazzano per depistarli, ma quando vengono recuperati da Adrian si accorgono che quest'ultimo ha rubato la macchina in cui l'Impero Ariano custodiva gli altri elmetti. Chris si allontana per sbarazzarsene, ma viene raggiunto da Drago Bianco che ferisce gravemente Eagly e pesta brutalmente il figlio. Davanti ai suoi scagnozzi il supercriminale proclama in modo delirante tutto l'odio che prova per il figlio e per i suoi comportamenti anticonformisti, ma quando si prepara ad ucciderlo viene attaccato da Vigilante che danneggia la sua armatura, mentre Economos uccide i membri dell'Impero Ariano. Chris pesta quindi suo padre per sfogarsi di tutti gli abusi che ha subito da lui e dopo l'ennesima provocazione del genitore lo uccide sparandogli in testa.

I membri del team si riuniscono in una clinica veterinaria in cui Eagly viene curato da alcuni infermieri. Con la morte di Murn la squadra nomina Harcourt come nuova leader e si reca al Coverdale Ranch per chiudere definitivamente i conti con le farfalle.

O mucca o morte! 
 Titolo originale: It's Cow or Never
 Diretto da: James Gunn
 Scritto da: James Gunn

Trama 
Nonostante Adebayo provi a chiedergli scusa, Peacemaker si rifiuta di perdonarla e torna a ribadire il proprio credo, ovvero la difesa della pace a qualsiasi prezzo. 

Dopo aver chiesto a Waller di chiedere aiuto alla Justice League la squadra escogita un piano affidando ad Eagly un elmetto in grado di provocare forti onde soniche, in grado di apportare grandi danni al ranch prima del loro attacco. L'aquila tuttavia non comprende l'ordine e scarica l'elmetto in un bosco vicino, costringendo il gruppo a cercarlo dividendosi in piccoli gruppi. In quest'occasione Chris ha un'allucinazione di suo padre con cui finisce per litigare, preoccupando Harcourt che però riesce a ritrovare il suo elmetto.

Peacemaker uccide una delle farfalle e dà i suoi vestiti ad Economos, che può così infiltrarsi nel ranch per posizionare l'elmetto. Nonostante venga scoperto dalle farfalle il piano viene portato a termine e Adebayo  danneggia il ranch con l'elmetto sonico, creando un diversivo per permettere a Peacemaker, Vigilante e Harcourt di affrontare le farfalle in campo aperto. Nello scontro che segue Peacemaker riesce ad infiltrarsi nel ranch e numerose farfalle, tra cui Fitzgibbon, vengono uccise, ma Vigilante e Harcourt finiscono per essere feriti gravemente: per impedire che Harcourt venga uccisa e infettata da una farfalla Adebayo interviene personalmente e stermina i nemici rimasti grazie all'addestramento impartitogli dalla madre, entrando nel ranch per aiutare Chris.

Quest'ultimo viene attaccato e sconfitto da Eak Stack Ik Ik, che però decide di non ucciderlo e lo porta davanti alla mucca. Insieme alla farfalla che controlla Caspar Locke la regina spiega a Chris che il vero obbiettivo delle farfalle e prendere il controllo delle figure politiche di spicco per impedire agli esseri umani di distruggere il loro pianeta con l'inquinamento, come avevano fatto le farfalle in precedenza con il loro. Ringraziandolo per averla accudita per alcuni giorni, Eak Stack Ik Ik propone a Peacemaker di schierarsi insieme a loro per la difesa della pace, come aveva fatto in passato Judomaster, lasciando al supereroe la scelta di uccidere la mucca o di aiutarli a teletrasportarla in un luogo sicuro. Turbato e pieno di dubbi, Chris ripensa alle  sue recenti esperienze e comprende di non poter più accettare di sacrificare la propria moralità e i propri amici per una pace utopica e sceglie pertanto di sparare alle farfalle, aiutando Adebayo ad uccidere la mucca e completando così la missione.

Dopo un battibecco con la Justice League, arrivata a scontro finito e senza dare alcun contributo, gli 11th Street Kids si recano in ospedale dove Vigilante, Economos e Harcourt ricevono cure mediche e Chris e Adebayo si riconciliano, essendo consapevoli di aver preso una scelta che, seppur sofferta, gli ha permesso di non tradire i loro amici. Mentre Judomaster piange per la morte delle farfalle al Coverdale Ranch, Adebayo riabilita l'immagine di Peacemaker rivelando al mondo l'esistenza della Task Force X. Con la missione ormai terminata, la squadra viene sciolta e i suoi componenti proseguono nelle loro vite: Adebayo si ricongiunge con la moglie Keya, Harcourt si riprende in ospedale dalle ferite riportate, Economos torna ad essere il direttore di Belle Reve e Vigilante riprende le sue avventure insieme a Peacemaker. 

Tornato nella sua roulotte, Chris beve birra in compagnia di Eagly e di Eak Stack Ik Ik, che in assenza di cibo decide di passare i suoi ultimi giorni con i suoi ex avversari. Tuttavia, Chris ha ancora un'allucinazione di Auggie, che probabilmente continuerà a tormentarlo in futuro.

Note